Грессер:
 
 Грессер, Гизела (1906—2000) — американская шахматистка, международный мастер (1950) среди женщин.